Odontochrydium arabicum  — вид ос-блестянок рода Odontochrydium (Chrysidini) из отряда перепончатокрылые насекомые. Йемен, Оман, Саудовская Аравия.

Описание 
Мелкие осы-блестянки. Длина тела 5,2 мм. Длина переднего крыла 3,9 мм. Тело темно-синее с фиолетовыми и зеленоватыми металлическими отблесками; среднескутальное срединное поле сетчато-ямчатое, с двумя толстыми продольными гребнями, образующими удлинённую ямку между гребнями; метасомальные тергиты пунктированы множеством крупных ямок-пунктур. Верхушечный срединный зубец третьего тергита T3 длиннее или заметно длиннее боковых; стерниты S1 и S2 с парой широко расставленных чёрных пятен, примыкающих к латеральному краю стернитов. Предположительно, как и другие близкие виды паразитоиды различных ос (Eumenidae и Sphecidae), в гнезда которых откладывают свои яйца, как кукушки. Вышедшая из яйца личинка блестянки затем поедает личинку хозяина гнезда.

Систематика и этимология 
Таксон был впервые выделен в 2022 году в составе рода Odontochrydium. Сходен с африканским видом Odontochrydium bicristatum Rosa, 2018  (Кения), отличаясь как внешней морфологией, так и окраской (зелёная у O. bicristatum). Видовое название происходит от места обнаружения (Аравийский полуостров).

Примечания

Литература 

 
 
 Madl, M. & Rosa, P. (2012) A catalogue of the Chrysididae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of the Ethiopian region excluding Malagasy subregion. Linzer Biologische Beiträge 44 (1), 5–169.

Ссылки 
 
Осы-блестянки
Животные, описанные в 2022 году
Насекомые Азии
Эндемики Западной Азии